Нижче перераховані усі сезони, в яких «Кремінь» (Кременчук) брав участь з моменту свого заснування в 1959 році.

1-ша команду — «Дніпро» (Кременчук) — 1959-197?
2-га команду — «Кремінь» (Кременчук) — 198?-2001
3-тя команда — «Кремінь» (Кременчук) — 2003–теп. час

Сезони

Ключі 

Ключ до рекорду ліги:
Іг – зіграні матчі
В – виграні матчі
Н – нічийні матчі
П – програні матчі
ЗМ – забиті м'ячі
ПМ – пропущені м'ячі
О – очки
Міс – підсумкове місце

Ключ до раундів:
ПР1 – 1-ий попередній раунд
ПР2 – 2-ий попередній раунд
1/4 - 1/4 фіналу
В - Перемоги

Ключ до дивізіонів:
Кубок СРСР - Кубок СРСР
С3-ій - Друга ліга СРСР
З - Зони в Другій лізі СРСР
ЗБ - Західна буферна зона в Другій лізі СРСР
УЗ - Українська зона в Другій лізі СРСР
Б - Клас «Б» чемпіонату СРСР

А2 ДП2 - Клас Б, Друга підгрупа в чемпіонаті СРСР
УФ - Радянські змагання в Україні
КФК У - Чемпіонат України серед колективів фізичної культури
1-ий - Прем'єр-ліга України
2-ий - Перша ліга України
3-ій - Друга ліга України
ПО - Кубок Полтавської області

Жирним шрифтом вказується перемога у змаганні''.
Найкращий бомбардир виділений жирним шрифтом, коли також став найкращим бомбардиром дивізіону.
Підрозділ відображається жирним шрифтом, коли змінюється внаслідок вибуття та підвищення або реорганізації.
Там, де колонки залишені порожніми, клуб не брав участі у змаганнях того сезону.

Примітки 

 Сезон ФК «Кремінь» (Кременчук) 2003-04
 Сезон ФК «Кремінь» (Кременчук) 2004-05
 Сезон ФК «Кремінь» (Кременчук) 2005-06

 Сезон ФК «Кремінь» (Кременчук) 2006-07
 Сезон ФК «Кремінь» (Кременчук) 2007-08
 Сезон ФК «Кремінь» (Кременчук) 2008-09

Кремінь (футбольний клуб)
Сезони ФК «Кремінь» (Кременчук)
Сезони українських футбольних клубів за клубом